Action Jackson ist der Titel folgender Filme:

 Action Jackson (1988), US-amerikanischer Actionfilm von Craig R. Baxley
 Action Jackson (2014), indischer Actionfilm von Prabhu Deva